Rede Brasil de Televisão — rede de televisão comercial com sede em São Paulo, São Paulo.
 Rede Brasil de Supermercados — empresa de comércio varejista com sede em São Paulo, São Paulo.
 Rede Brasil de Comunicação  — empresa de comunicação da cidade de Recife, Pernambuco.
 TV Brasil — rede de televisão pública brasileira.
 TVE Brasil — extinta rede pública de televisão brasileira, cujo nome também era Rede Brasil, foi substituída pela TV Brasil.
 TV Brasil Central — emissora de televisão pública da cidade de Goiânia, Goiás.
 Grupo RBS —  grupo de comunicação brasileiro, cuja sigla significa Rede Brasil Sul.
 Grupo RBA de Comunicação —  grupo de comunicação brasileiro, cuja sigla significa Rede Brasil Amazônia.
 RBS TV — sigla para Rede Brasil Sul de Televisão, afiliada da Rede Globo no estado do Rio Grande do Sul.
 RBA TV — sigla para Rede Brasil Amazônia de Televisão, afiliada da Rede Bandeirantes no estado do Pará.
 Rede Brasil Norte — emissora de televisão da cidade de Porto Velho, Rondônia.

Ver também 

Desambiguação
Brasil